Kaliganj – comune del Bangladesh situato nel distretto di Gazipur
 Kaliganj – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Jhenaidah
 Kaliganj – sottodistretto (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Lalmonirhat
 Kaliganj – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Satkhira